Dieser Artikel behandelt die englische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1968.

Qualifikation 
In der Gruppe 8 setzte sich Weltmeister England mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage durch. Im Viertelfinale gewann England beide Spiele gegen Spanien (das Hinspiel am 3. April mit 1:0 und das Rückspiel am 8. Mai 1968 mit 2:1).

|}

Spielergebnisse

Englisches Aufgebot

Spiele der englischen Mannschaft

Halbfinale

Spiel um Platz 3 

1968
England